Lichtenlijn (navigatie) tbv. de zeevaart
De Lichtenlijn, een brug bij Zeebrugge